Кубок Сербии по футболу 2012/13 года () — 7-й розыгрыш Кубка Сербии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика кубка на сайте soccerway.com

2012/2013
Спорт в Сербии в 2012 году
Спорт в Сербии в 2013 году
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Сербия